Бори́с Аку́нин (настоящее имя Григо́рий Ша́лвович Чхартишви́ли; род. 20 мая 1956 года, Зестафони, Грузинская ССР, СССР) — русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. С 2014 года проживает в Лондоне.

Биография 
Григорий Шалвович Чхартишвили родился в семье кадрового офицера-артиллериста, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Красного Знамени (1943) и Красной Звезды (1953) Шалвы Ноевича Чхартишвили (1919—1997) и выпускницы филологического факультета МГУ, учителя русского языка и литературы Берты Исааковны Бразинской (1921, Москва — 2007, там же). Отец был уроженцем села Цихисперди (ныне Озургетский муниципалитет), служил начальником штаба дивизиона 1232-го пушечного артиллерийского полка 9-й артиллерийской дивизии РГК, закончил войну в звании майора и уволился в запас в 1959 году в звании подполковника. Семья матери происходила из Таращи.

В 1958 году семья переехала в Москву.

В 1973 году окончил школу № 36 с углублённым изучением английского языка, а в 1978 году — историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Занимался литературным переводом с японского и английского языков, в его переводе изданы японские авторы Юкио Мисима, Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ, Масахико Симада, Кобо Абэ, Синъити Хоси, Такэси Кайко, Сёхэй Оока, а также представители американской и английской литературы (Ти Си Бойл, Малкольм Брэдбери, Питер Устинов и др.).

Работал заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература» (1994—2000), главный редактор 20-томной «Антологии японской литературы», председатель правления мегапроекта «Пушкинская библиотека» (Фонд Сороса). Работал в издательстве «Иностранка». С 1998 года пишет художественную прозу под псевдонимом «Б. Акунин». Расшифровка «Б» как «Борис» появилась через несколько лет, когда у писателя стали часто брать интервью. Японское слово «акунин» (), по словам одного из литературных героев Чхартишвили (в романе «Алмазная колесница»), переводится как «негодяй, злодей», но исполинских масштабов, другими словами, выдающаяся личность, стоящая на стороне зла. Критические и документальные работы публикует под своим настоящим именем.

Помимо принёсших ему известность романов и повестей из серии «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), Акунин создал серии «Провинциальный детектив» («Приключения сестры Пелагии»), «Приключения магистра», «Жанры» и был составителем серии «Лекарство от скуки». В 2000 году Акунин был номинирован на премию «Букер — Smirnoff» за роман «Коронация, или Последний из Романов», однако не попал в число финалистов. При этом в том же году был номинирован и стал лауреатом премии «Антибукер» с «Коронацией». В 2003 году роман «Азазель» попал в шорт-лист Британской Ассоциации писателей-криминалистов в разделе «Золотой кинжал».

В 2013 году приступил к работе над проектом «История Российского Государства», рассчитанным на 10 лет и включающим в себя исторические тексты и беллетристику.

В 2021 году Борис Акунин стал самым популярным писателем из России согласно данным сервиса Storytel. Его аудиокнига «Алмазная колесница» заняла 12-е место в рейтинге топ-20 самых прослушиваемых в России.

В марте 2022 года вместе с Михаилом Барышниковым и Сергеем Гуриевым запустил благотворительный проект «Настоящая Россия» (True Russia), направленный на сбор средств в пользу украинских беженцев. 24 мая 2022 года сайт «Настоящей России» был заблокирован по решению российской Генпрокуратуры.

В июне 2022 года издательство «Захаров» обвинил дом книги «Молодая Гвардия» в том, что тот убрал со своих полок произведения Бориса Акунина по собственной инициативе во избежание возможных неприятностей из-за оппозиционной и антивоенной позиции писателя. После этого издательство объявило о прекращении сотрудничества.

Личная жизнь 
Женат. Первая жена — японка, с которой Акунин прожил несколько лет. Вторая жена, Эрика Эрнестовна, — корректор и переводчик. Детей нет. С 2014 года проживает с семьёй в Лондоне, Франции или Испании, где имеет недвижимость.

Политические взгляды 
Григорий Чхартишвили известен своими политическими высказываниями и критикой российской власти. Так, в интервью газете «Libération» Чхартишвили сравнил Путина с императором Калигулой, «который предпочитал, чтобы его больше боялись, чем любили». По мнению Путина, это связано с личной обидой Григория Чхартишвили из-за его грузинского происхождения. О деле ЮКОСа писатель отзывался как о «самой стыдной странице постсоветского суда». После вынесения второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в декабре 2010 года предложил план «ампутинации» России. После выборов в Госдуму 2011 года Григорий Чхартишвили отметил:

Главный цирк ожидает нас впереди. Теперь на авансцену выйдет кандидат в пожизненные правители. Все тухлые помидоры полетят не в бутафорскую партию, а лично в него, родного и любимого. Три месяца тупые подхалимы из путинского окружения будут стимулировать у населения рвотные позывы своей пропагандой. А расплачиваться ему, бедняжке.

Он будет ездить по стране, встречаться с избирателями. Посвистите ему, он это любит. И позавидуйте москвичам. У нас есть чудесная возможность дудеть во все клаксоны, когда нацлидер будет мчаться мимо парализованных автомобильных потоков. Ду-ду, Владимир Владимирович. Слышите наши голоса? И пускай потом пресс-секретарь объяснит, что это звуки народного ликования.

Неизбежно возникнет ситуация, когда низы больше не хотят, верхи вконец разложились, а деньги кончились. В стране начнётся буза. Уходить по-хорошему Вам будет уже поздно, и Вы прикажете стрелять, и прольётся кровь, но Вас всё равно скинут. Я не желаю Вам судьбы Муаммара Каддафи, честное слово. Откосили бы, пока ещё есть время, а? Благовидный предлог всегда сыщется. Проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, явление архангела. Передали бы бразды преемнику (по-другому ведь Вы не умеете), а уж он бы позаботился о Вашей спокойной старости.

В январе 2012 года Григорий Чхартишвили стал одним из учредителей общественно-политической организации Лига избирателей, целью которой является контроль за соблюдением избирательных прав граждан. В том же году выступил как комментатор политической ситуации в фильме «Болотная лихорадка».

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

В январе 2017 вышел из членов состава ПЕН-Центра, российского отделения международной организации ПЕН-клуба, в знак протеста против исключения из ПЕН-Центра Сергея Пархоменко, журналиста и оппозиционера, а также игнорирования ареста украинского режиссёра Олега Сенцова.

В июле 2019 ряд информационных изданий исказил интервью Акунина англоязычному изданию American Interest, утверждая, что писатель призвал «растерзать Россию».

Произведения и переводы

Серия «Жанры» 
«Жанры» — серия романов Бориса Акунина, в которых писателем была предпринята попытка своеобразного эксперимента жанровой литературы, где каждый из видов представлен отдельным произведением. В эту коллекцию вошли:
 Книги серии
 «Детская книга для мальчиков»
 «Шпионский роман»
 «Фантастика»
 «Квест»
 «Детская книга для девочек» (в соавторстве с Глорией Му)

Борис Акунин так пояснил идею «Жанров»:
Если серия «Новый детективъ» — «Приключения Эраста Фандорина» — представляет собой коллекцию разновидностей детективного романа: конспирологический, плутовской, великосветский, политический, уголовный и пр., то задача этой серии куда шире. Здесь будут представлены «чистые» образцы разных жанров беллетристики, причём каждая из книг носит название соответствующего жанра. Первый залп — три книги, которые поступят в продажу в феврале 2004 г. с интервалом в одну неделю. 4 февраля выйдет «Детская книга», 11 февраля — «Шпионский роман», 18 февраля — «Фантастика». В дальнейших планах — «Семейная сага», «Производственный роман», «Страшная книжка», «Женский роман» и т. д.

Анатолий Брусникин и Анна Борисова 
11 января 2012 года Борис Акунин в своём блоге в «Живом журнале» подтвердил, что именно он является автором, скрывающимся под псевдонимом Анатолий Брусникин. Под этим именем были опубликованы три исторических романа: «Девятный Спас», «Герой иного времени» и «Беллона». Кроме того, он раскрыл, что является также и автором романов под женским псевдонимом Анна Борисова: «Там…», «Креативщик» и «Vremena goda».

Фильмография

Экранизации 
См. также: 
 2002 — Азазель (режиссёр Александр Адабашьян) — мини-сериал по мотивам одноимённого романа
 2005 — Турецкий гамбит (режиссёр Джаник Файзиев)
 2005 — Статский советник (режиссёр Филипп Янковский)
 2009 — Пелагия и белый бульдог (режиссёр Юрий Мороз)
 2012 — Шпион (режиссёр Алексей Андрианов) — экранизация произведения «Шпионский роман»
 2023 — Фандорин. Азазель (режиссёр Нурбек Эген) — сериал по мотивам романа «Азазель»

В мае 2015 года Борис Акунин сообщал, что заключено соглашение с британским телеканалом о телеадаптации серии его книг о приключениях Эраста Фандорина. Название канала, сроки выхода фильмов на экран и другие подробности названы не были. Однако в интервью изданию The Bell, данном в январе 2020 года, Борис Акунин сказал: «У меня развалился контракт с BBC на Фандорина. Спасибо Скрипалям, потому что я, честно говоря, с трудом представляю, как в современной Англии можно снимать сериал про доблестного агента российских спецслужб даже из XIX века. Дело закончилось тем, что мне продюсеры, когда я с ними встречался в последний раз, сказали: а вы не хотите поменять национальность вашего героя, будет просто викторианский сыщик? Для меня это не представляет никакого интереса, потому что смысл экранизации в том, чтобы продвигать свои книги. Сейчас появились другие интересные проекты, не связанные уже с моими книжками. Я сделал сценарий большого сериала».

Документальные фильмы 
 2012 — съёмки в фильме «Болотная лихорадка».

Награды 
 2005 — почётная грамота МИД Японии. Вручена за вклад в углубление российско-японских отношений. Поводом к награждению послужило 150-летие установления межгосударственных отношений между Японией и Россией.
 2007 — лауреат премии «Нома» (издательство «Коданся», Япония) «за лучший перевод с японского сочинений писателя Юкио Мисимы».
 29 апреля 2009 — кавалер ордена Восходящего солнца IV степени. Награждение состоялось 20 мая в посольстве Японии в Москве.
 10 августа 2009 — премия действующего под эгидой правительства Японского фонда за вклад в развитие культурных связей между Россией и Японией.
 26 марта 2014 года — антипремия «Абзац». Профессиональная антипремия, которой отмечают худшие работы в книгоиздательском бизнесе России, была вручена в день открытия XVII национальной выставки-ярмарки «Книги России». Специальный приз «Почётная Безграмота» за «особо циничные преступления против российской словесности» присуждён Борису Акунину за книгу «История российского государства. От истоков до монгольского нашествия».

Критика 
Станислав Говорухин:

Павел Басинский:

Игорь Данилевский о книге «История российского государства»:

Примечания

Ссылки 

 
 Сайт проекта True Russia
 Официальный сайт Эраста Петровича Фандорина
 . Акунин и Фандорин нуждаются в орднунге // «Северное побережье», 16 июня 2011.
 
 Роман Сенчин. Раб успеха 
 Борис Акунин: Беллетристика требует знаний, чувства меры, дисциплины Интервью на сайте ИТАР-ТАСС
 Георгий Цеплаков. Зло, возникающее по дороге и дао Эраста Фандорина. Статья в журнале «Новый мир», ноябрь, 2011 год.
 Григорий Чхартишвили. Статья в журнале «Сноб»
 «Псевдонимное речетворчество Б. Акунина» Снигирева Татьяна Александровна, Снигирев Алексей Васильевич

Интервью 
  (Youtube-канал «вДудь» – Юрия Дудя; 4 марта 2022)

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели Москвы
Литераторы, известные под псевдонимами
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики японской литературы
Авторы детективной прозы
Авторы неакадемических исследований в истории
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Лауреаты премии ТЭФИ
Лауреаты премии «Антибукер»
Русские эмигранты четвёртой волны во Франции
Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании
Деятели протестного движения в России (2011—2013)